Bon Appétit peut désigner :
 Bon Appetit, le troisième album studio d'O.C., sorti le  ;
 Bon Appétit, une chanson interprétée par Katy Perry ;
 Bon appétit, un film espagnol sorti en 2010.

Voir aussi 
 Bon appétit bien sûr, une émission sur la cuisine diffusée sur France 3 de 2000 à 2009
 Bon Appetit ..... Bitch!!!!!, la première mixtape d'Action Bronson, sortie le